Ottensen bezeichnet folgende Orte:
 Hamburg-Ottensen, Stadtteil von Hamburg (Bezirk Altona), zuvor Ort und ab 1871 Stadt, von 1889 bis 1938 Stadtteil der Stadt Altona (Elbe)
 Ottensen (Buxtehude), Ortsteil von Buxtehude, Niedersachsen
 Ottensen (Lindhorst), Ortsteil von Lindhorst, Niedersachsen

Ottensen ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Bunge-Ottensen (Hans Willi Theodor Bunge; 1899–1983), deutscher Maler

Siehe auch:
 Ottesen